Титулярная церковь Сан-Джованни-Баттиста-деи-Фиорентини () — титулярная церковь была создана Папой Иоанном XXIII 12 марта 1960 года апостольской конституцией Inter templa. Титулярная церковь принадлежит барочной базилике Сан-Джованни-деи-Фиорентини, расположенной в районе Рима Понте, на виа Джулия, приход учреждён 24 октября 1906 года.

Список кардиналов-священников титулярной церкви Сан-Джованни-Баттиста-деи-Фиорентини 
 Жозеф-Шарль Лефевр — (31 марта 1960 — 2 апреля 1973, до смерти);
 Хуан Карлос Арамбуру — (24 мая 1976 — 18 ноября 2004, до смерти);
 Карло Каффарра — (24 марта 2006 — 6 сентября 2017, до смерти);
 Джузеппе Петрокки — (28 июня 2018 — по настоящее время).

Ссылки 
 Титулярная церковь Сан-Джованни-Баттиста-деи-Фиорентини на Catholic Hierarchy;
 Титулярная церковь Сан-Джованни-Баттиста-деи-Фиорентини на www.gcatholic.org;
 Апостольская конституция Inter templa, AAS 52 (1960), 511-512.

Примечания 

Иоанн Креститель